Fordyce ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fordyce (Alabama)
 Fordyce (Arkansas)
 Fordyce (Nebraska)
 Fordyce (Pennsylvania)

in Schottland:
 Fordyce (Aberdeenshire)

Personen:
 Brook Fordyce (* 1970), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bruce Fordyce (* 1955), südafrikanischer Marathonläufer
 Daryl Fordyce (* 1987), nordirischer Fußballspieler
 David Fordyce (1711–1751), schottischer Philosoph
 George Fordyce (1736–1802), schottischer Arzt und Chemiker
 Ian Fordyce († 1988), britischer Fernsehregisseur
 James Fordyce (1720–1796), schottischer Theologe
 John Addison Fordyce (1858–1931), US-amerikanischer Dermatologe
 John Fordyce (* 1950), Schauspieler
 Samuel W. Fordyce (1840–1919), US-amerikanischer Eisenbahner
 William Fordyce (1724–1792), schottischer Arzt

Nach J. A. Fordyce benannt sind:

 die Fordyce-Drüse
 der Morbus Fox-Fordyce